Законодательное собрание Британской Палестины ( Asefat HaNivharim, , ) — выборная парламентская ассамблея ишув в Британской Палестине. Собрание было создано 19 апреля 1920 года и функционировало до 13 февраля 1949 года. Собрание было закрыто за день до , избранного 25 января 1949. Ассамблея собирается раз в год для избрания исполнительного органа, Ваад Леуми (Еврейский национальный совет), который отвечал за образование, местное самоуправление, благосостояние, безопасность и оборону страны. Он также проголосовал за финансирование, предложенное Национальным еврейским советом и раввинским советом.

История 

Под британским мандатом, еврейская община, ишув, установила сеть политических и административных институтов, среди которых было и Законодательное собрание. Для обеспечения надлежащего представления малых групп была введена система пропорционального представительства.  прошли 19 апреля 1920 года. Победу одержала рабочая социалистическая партия Ахдут ха-Авода получила 70 из 314 мест. Ультраортодоксальная партия Агудат Исраэль бойкотировала выборы, поскольку она была против светского сионизма. В первом же составе совета были депутаты-женщины, такие как Нехама Файнштейн-Пухачевская.

Вторые выборы прошли в 1925 году, а в 1928 году власть Ассамблеи была признана британскими властями. Последующие выборы состоялись в  и 1944 годах. На последних выборах некоторые группы, особенно сефардские евреи, бойкотировали выборы и не были представлены в Парламенте. С 1944 года Ассамблею также бойкотировала правая партия  из-за разногласий с избранными лидерами по поводу политики.

Примечания 

Появились в 1920 году
Исчезли в 1949 году
Британский мандат в Палестине
Бывшие законодательные органы